Trinidad og Tobago deltog første gang i olympiske lege under sommer-OL 1948 i London. Nationen har siden deltaget i samtlige efterfølgende sommerlege, bortset fra 1960 i Rom, hvor nationen deltog som en del af Vestindiske Føderation. Trinidad og Tobago deltog første gang i vinterlegene i 1994 i Lillehammer og har i alt deltaget i tre vinterlege.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Trinidad og Tobagos OL-statistik  på Sports-reference.com

Trinidad og Tobago ved sommer-OL
Trinidad og Tobago ved vinter-OL
OL